Les Thasiens sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, une espèce extraterrestre originaire de la planète .

Physiologie 
C'est une aura de mystère qui entoure les Thasiens. Anciennement humanoïdes, ils ont acquis des pouvoirs mentaux extrêmement étendus et une existence non-corporelle. Du fait de leur immatérialité, les Thasiens sont considérés comme une légende.

Ils ne sont pas dénués de compassion et portent secours au jeune Charles Evans dont la navette s'est écrasée sur leur planète.

Histoire 
En 2252, la navette transportant Charles Evans s'écrase sur Thasus.

En 2266, les Thasiens interviennent à bord de l' afin d'empêcher Charles Evans de commettre d'autres atrocités (voir Star Trek, la série originale : Charlie X).

Espèce extraterrestre de Star Trek